Ве́ра Замя́тина:

 Замятина, Вера Борисовна (1906—1992) — советский учёный в области агрохимии.
 Замятина, Вера Николаевна (известна как Фаддеева; 1906—1983) — советский математик. Жена Дмитрия Константиновича Фаддеева, мать Людвига Дмитриевича Фаддеева.